Миллис () — английская фамилия и топоним:
Миллис, Гарри Элвин (1873—1948) — американский экономист